Claye peut désigner :

Personnes 
 Manu Claye, chanteur guitariste folk-pop, auteur, compositeur.
Rémy Claye (1735-1795), député du tiers état aux états généraux de 1789 pour le bailliage de Châteauneuf-en-Thymerais ;
 Étienne Claye (1740-?), frère du précédent, député d'Eure-et-Loir de 1791 à 1792 ;
 Alfred Durand-Claye (1841-1888), ingénieur français ;
 Will Claye (1981), athlète américain.

Toponymes

Homonymies strictes 
 Claye, ancienne commune française de Seine-et-Marne
 La Claye, ancienne commune française de la Vendée

Homonymies partielles 
 La Bretonnière-la-Claye, commune française de la Vendée
 Claye-Souilly, commune française de Seine-et-Marne

Événement 
 la bataille de Claye, combat de la campagne de France de 1814

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme